Furukawa steht für:

 Furukawa, einen anderen Namen des japanischen Flusses Shibukawa
 Furukawa (Gifu), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Gifu
 Furukawa (Miyagi), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Miyagi
 Furukawa (Radlader), ein Hersteller von Radladern
 Furukawa (Zaibatsu), ein ehemaliges japanisches Industriekonglomerat
 Furukawa Group, eine lose Unternehmensgruppe
 Furukawa Denki Kōgyō, engl. Furukawa Electric, ein japanisches Unternehmen
 JEF United Ichihara Chiba, japanischer Fußballverein, hervorgegangen aus dem Furukawa Electric Soccer Club

Furukawa ist der Familienname folgender Personen:

 Anzu Furukawa (1952–2001), japanische Butoh-Tänzerin und Performancekünstlerin
 Daigo Furukawa (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Furukawa Ichibei (1832–1903), japanischer Unternehmer
 Furukawa Inosuke (1891–1966), japanischer Journalist
 Kiichirō Furukawa (1929–2016), japanischer Astronom
 Masaaki Furukawa (* 1968), japanischer Fußballspieler
 Masaru Furukawa (1936–1993), japanischer Schwimmer
 Masato Furukawa (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Motohisa Furukawa (* 1965), japanischer Politiker
 Furukawa Roppa (1903–1961), japanische Komödiant
 Satoshi Furukawa (* 1964), japanischer Astronaut
 Shunpei Furukawa (1834–1907), aus einer Samurai-Familie stammender japanischer Fotopionier
 Furukawa Shigeru (1847–1911), japanischer Politiker
 Shinjiro Furukawa (* 1863), japanischer Fotograf
 Shuntarō Furukawa (* 1972), japanischer Manager
 Takaharu Furukawa (* 1984), japanischer Sportbogenschütze 
 Takashi Furukawa (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Furukawa Toranosuke (1887–1940), japanischer Unternehmer
 Tsuyoshi Furukawa (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Yasushi Furukawa (* 1958), japanischer Politiker und Gouverneur von Saga
 Yoshio Furukawa (* 1934), japanischer Fußballspieler
 Yosuke Furukawa (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Yūki Furukawa (* 1987), japanischer Schauspieler